Laskaratos ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Laskaratos (1811–1901), griechischer satirischer Schriftsteller und Kritiker
 Andreas Laskaratos (Rennfahrer) (* 1986), griechischer Autorennfahrer